

Крайно Класиране

Победители 
 Ювентус:     
Шампиони на Италия за четиринадесети път, класират се за КЕШ.
 Милан: 
Носители на Копа Италия, класират се за КНК.
 ФК Торино, Каляри Калчо Интер и Фиорентина:
Класират се за Купа на УЕФА.
 ФК Болоня: 
Класират се за Купа Митропа.
 Варезе, Катандзаро и Мантова: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 

Първенство на Италия по сезон